Baileytown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Baileytown (Cullman County, Alabama)
 Baileytown (Jackson County, Alabama)
 Baileytown (New Jersey), im Cumberland County
 Baileytown (New York), im Orange County
 Baileytown (North Carolina), im Stokes County
 Baileytown (Virginia), im Suffolk (city) County

Siehe auch:
 Baileyton